А́ртин — фамилия армянского происхождения.

Известные носители:
 Артин, Майкл (род. 1934) — американский математик, сын Э. Артина.
 Артин, Эмиль (1898—1962) — немецкий и американский математик.